Saint-Roman (Drôme)
ook:
Saint-Roman-de-Codières, Gard 
Saint-Roman-de-Malegarde, Vaucluse

gemeenten met de naam Saint-Romain
gemeenten met de naam Saint-Romans